Selu steht für:

 Selu (Insel), eine der Tanimbarinseln in Indonesien

Selu ist der Familienname folgender Personen:

 Fawzi Selu (1905–1972), syrischer Staatsmann